El C' Chartres Basket Masculin, conocido hasta 2018 como Union Basket Chartres Métropole es un equipo de baloncesto francés con sede en la ciudad de Chartres, que compite en la NM1, la tercera división de su país. Disputa sus partidos en la Halle Jean Cochet, con capacidad para 1200 espectadores.

Historia

Primeros años (1998-2004) 
El club nació en 1998 tras la fusión de tres clubes de Chartres: SCL Barjouville, Jeanne d'Arc de Chartres y el CSM Mainvilliers, bajo el nombre de Union Basket Grand Chartres. El objetivo era reunir a los mejores jugadores de los tres equipos para alcanzar un buen nivel. Comenzaron en el campeonato regional.

En la primera temporada (19998-1999), el equipo senior debutó en la Régionale 1, teniendo el club también un equipo cadete. Tras el primer año, el club ascendió a la Nationale Masculine 3, estando a punto de ascender a la Nationale Masculine 2 en la temporada 1999-2000, ya que quedaron 2º. Dos temporadas más tarde (2001-2002), el club descendió a la Régionale 1.

En 2004, el SCL Barjouville dejó de pertenecer al club, cambiando su nombre a Union Basket Chartres Métropole, denominación que permaneció hasta 2018, cuando tras el ascenso a la Pro B pasó a denominarse C' Chartres Basket Masculin.

Dos ascensos (NM3 en 2005 y NM2 en 2011) 
UBCM ascendió a la Nationale Masculine 3 en el año 2005, siendo el primer año que jugó con su nuevo nombre. Después de pasar cinco temporadas en la Nationale Masculine 3, UBCM ascendió a la Nationale Masculine 2, donde solo estuvo una temporada antes de lograr dos ascensos en dos años. De hecho, el club terminó 1º del Grupo C y 3º de los play-offs en la temporada 2010-2011.

Nationale Masculine 1 (2011-2014) 
En su primera temporada en la Nationale Masculine 1 (2011-2012), el UB Chartres Métropole quedó 14º y por tanto debió descender, pero continuó en la Nationale Masculine 1 ya que les repescaron por la liquidación del Étendard de Brest. En la temporada 2012-2013, el UBCM contó con dos equipos a nivel nacional (NM1 y NM3), gracias al campeonato Pré-Nationale que consiguió el equipo filial. Raphaël Gaume fue el entrenador del primer equipo en la temporada 2012-2013. El UB quedó 11º con el mismo n.º de victorias que de derrotas (17) en 34 partidos, lo que le dio derecho a permanecer una temporada más en la Nationale Masculine 1 (3ª en total).

En la siguiente temporada (2013-2014), el club llevó a cabo una importante remodelación del equipo, incluyendo la retirada de su capitán Milan Vasić y la salida de Julien Sauret por motivos económicos. Para compensar las bajas, el UBCM fichó a jugadores como Waly Gueye. El estadounidense Rolan Roberts firmó también por el UBCM, pero no pudo salir del país por razones extra-deportivas. Fue sustituido por el internacional senegalés Malick Badiane. La defensa del equipo fue muy buena, encajando solo 2,431 puntos (4ª mejor defensa del campeonato). Jugaron particularmente bien contra los equipos grandes de la categoría, como el Angers BC 49 (2º de la liga) al que derrotaron por 86-67. Sin embargo, tras tres temporadas luchando por mantenerse, el UBCM finalmente terminó en zona de descenso. Las derrotas en casa, los partidos perdidos en enfrentamientos directos o la falta de un líder claro, propiciaron el descenso del equipo a la Nationale Masculine 2.

Aun así, el UBCM se mantuvo en la Nationale Masculine 1. El presidente del club, Jean-Léon Piat, consiguió la plaza que quedó libre tras la fusión del Sorgues Basket Club y del ES Avignon. Fue la 2ª vez en 3 años que el UBCM fue repescado. Tras terminar contrato, Raphaël Gaume no fue renovado. Los tres extranjeros del equipo, el estadounidense Kelvin McNeil, el hispano-portugués Arnette Hallman y el senegalés Malick Badiane, también dejaron el club.

Dos buenos años en la Nationale Masculine 1 (2014-2015 y 2015-2016) 
Philippe Namyst fue nombrado nuevo entrenador del UBCM por una duración de dos años. Fue elegido dos veces mejor entrenador de Nationale Masculine 1, una con el Lille Métropole Basket Clubs en 2009 y otra con el Basket Club d'Orchies en 2013, en ambos casos consiguiendo el ascenso a la Pro B.

Después de terminar 14º en la temporada 2013-20014, el UB Chartres hizo una limpieza de la plantilla y solo mantuvo a dos jugadores. Con una buena plantilla sobre el papel, con jugadores con una gran experiencia en la Nationale Masculine 1 como Romain Malet, el lituano Pridotkas o el gigante Olivier Gouez (2,20 m) o Tony Stanley que con 37 años había jugado ocho temporadas en la Pro A, el UBCM aspiraba a algo más que la permanencia. En esa temporada 2014-2015, terminar en el Top 5 de la liga no estaba tan lejos para el equipo, ya que eran el 6º presupuesto de la liga (900,000 €). Aparte de las victorias, el público también quería ver espectáculo.

Comandados por el estadounidense Jason Rowe, el equipo quedó 5º empatado a victorias con el 2º (23-11). En los play-offs de cuartos de final, el UBCM eliminó por 2-0 (79-82; 85-60) al FC Mulhouse Basket (6º). En su primera participación en unos play-offs de la Nationale Masculine 1, el equipo consiguió el billete para la Final-Four organizada por el JA Vichy-Clermont Métropole Basket, que les eliminó en semifinales (85-67), antes de conseguir el ascenso a la Pro B.

Posiciones en liga 

funte:eurobasket.com

Plantilla 2018-2019 
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 80%; "
! colspan="2" style="background-color: #1F224F; color: #96C6EA; text-align: center;" | Union Basket Chartres Métropole 2018-2019
|- style="background-color:#96C6EA;color: #1F224F; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º. !! Nac. !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Procedencia
|-

Palmarés 
 NM2
 Campeón Grupo C: 2011

 NM3
 Campeón Grupo F: 2010

Jugadores destacados

Entrenadores 
 2002-2012 :   Zoran Durdević
 2012-2014 :  Raphaël Gaume
 2014-2016 :  Philippe Namyst
 2016- :  Sébastien Lambert

Presidente 
Jean-Léon Piat es el presidente del UB Chartres Métropole desde su creación en 1998. Fue presidente de la Association Jeanne d'Arc de Chartres, club fundador del UBCM, desde 1981.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del equipo
 Página del equipo en Eurobasket.com

Clubes de baloncesto de la región de Centro-Valle de Loira
Eure y Loir
Deporte en Francia en 1998
Organizaciones fundadas en 1998
Baloncesto en 1998